Le mot référence correspond à une information (ou un élément) qui sert de guide (de repère) pour une autre : 
 En métrologie, une référence est un point de repère, parfois nommé point zéro, à partir duquel les autres mesures sont effectuées ; 
 En géographie, le niveau de la mer sert de référence pour l'ensemble des mesures d'altitude, sur terre;
 En philosophie du langage, la référence d’un mot est l’objet qu’il repère, ce qui peut être distingué du sens du mot ;
 En informatique, une référence est une valeur qui permet l’accès en lecture et/ou écriture à une donnée ;
 En archivistique, la référence est l’identifiant unique des documents à tous les niveaux de classement (service d'archives, fonds, séries, documents)
 Un ouvrage de référence est un livre, sur support papier ou électronique, servant de source d’information pour rassembler les données essentielles dans un domaine de connaissance ;
 Un individu, dans ses analyses et ses comportements, se réfère au cadre culturel (cadre de référence) ;
 L’autoréférence est la propriété, pour un système, de faire référence à lui-même ;
 Dans le domaine médical, les idées de référence sont un symptôme psychiatrique ;
 Dans les médias, la presse de référence désigne les périodiques ayant une réputation internationale de fiabilité ;
 Une référence bibliographique est un ensemble de données permettant d'identifier un document publié, ou une partie de ce document.